In Etten-Leur zijn meerdere watertorens gebouwd.

Oude watertoren (Etten-Leur), gebouwd in 1924
Watertoren (Etten-Leur Isover) op industrieterrein Vosdonk bij de Isover-fabriek.